Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1965/66 werd gewonnen door Amsterdam.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. Het landskampioenschap werd bij de mannen bepaald middels een georganiseerd toernooi waaraan de districtskampioenen meededen. Op de velden van de Apeldoornse Mixed Hockey Club werd in het pinksterweekend (28 en 29 mei 1966) een halve competitie afgewerkt. De districtskampioenen waren respectievelijk: Amsterdam (West), Breda (Zuid), HMC (Noord) en Hattem (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1965/66

Hockey in 1965
Hockey in 1966
 1965/66